Der Infiniti QX70 (bis 2013 Infiniti FX) ist ein Sport Utility Vehicle des japanischen Automobilherstellers Infiniti, das ab Herbst 2002 für Japan und Nordamerika produziert wurde und in zweiter Generation auch in Europa erhältlich war.

FX (S50, 2002–2008)

Technische Daten 
Der FX35 verfügte über einen 3,5-Liter-V6-Motor mit 209 kW (284 PS), der FX45 über einen 4,5-Liter-V8-Motor mit 239 kW (325 PS).

Die 3,5-Liter-Motorisierung fand auch im Nissan Murano, im Nissan 350Z und im Infiniti G35 Verwendung. Sie wurde in der „10 Best List“ von Ward’s Auto World’s jedes Jahr als einer der Top-Ten-Motoren ausgezeichnet.

Ende 2005 wurde eine kleine Modellpflege durchgeführt.

"1":nicht kombiniert

FX/QX70 (S51, 2008–2018) 

Die zweite Generation des FX wurde ab Herbst 2008 hergestellt und war ab Herbst 2009 auch in Deutschland offiziell erhältlich. Zur Auswahl stehen ein 3,7-Liter-V6- und ein 5,0-Liter-V8-Ottomotor sowie ein 3,0 Liter großer Dieselmotor.

Im April 2012 erfuhr der FX eine Modellpflege, die einen neuen Kühlergrill und einen leicht veränderten Stoßfänger vorne mit sich brachte. Der Infiniti FX aus dem Jahre 2009 erreichte beim Euro NCAP-Crashtest fünf Sterne. 2010 gab es in Deutschland insgesamt 277 Neuzulassungen, nach 9 Monaten 2011 bereits 481 – deutlich mehr als von allen anderen Modellen der Marke zusammen.

Ende 2012 brachte Infiniti den auf 50 Stück limitierten FX50 „Vettel Edition“ zu Ehren des Markenrepräsentanten und damaligem 2-fachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel auf den Markt. Die Leistung des Motors wurde auf 319 kW (420 PS) erhöht und die Karosserie bekam ein spezielles Carbon-Bodykit zur Verbesserung der Aerodynamik und wurde um 20 mm tiefergelegt. Der Infiniti FX50 "Vettel Edition" ist der schnellste und stärkste Infiniti, der für Europa gebaut wurde.

Nachdem Infiniti beschlossen hatte sein Modellprogramm umzubenennen, wurde der FX im Sommer 2013 zum QX70.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2009 und 2018 sind in Deutschland 3.886 Infiniti FX/QX70 neu zugelassen worden. Mit 663 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport Utility Vehicle
Kombi